Михаил Драгилев:
 Драгилев, Михаил Михайлович (род. 1922) — советский и российский математик, профессор ЮФУ.
 Драгилев, Михаил Самуилович (1904—1975) — советский экономист, профессор МГУ.